Fanjakana (Beroroha), commune urbaine malgache 
 Fanjakana (Fianarantsoa II), commune rurale malgache